Фамилија Масијас има више значења:

 Фамилија Масијас, Ехидо Мескитал (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Масијас, Колонија Боркез (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Масијас, Колонија Полвора (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Масијас (Плајас де Росарито), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику